Burg kan henvise til flere ting, bl.a.:

 Burg (Magdeburg) – administrationsby, eller Kreisstadt i landkreis Jerichower Land i den tyske delstat Sachsen-Anhalt
 Burg (Spreewald) – en kommune i den østlige del af den tyske delstat Brandenburg
 Burg (Ditmarsken) – en kommune i Kreis Dithmarschen i den tyske delstat Slesvig-Holsten
 Burg auf Fehmarn - en by på Femern